Le cabinet Erhard () peut désigner ces gouvernements fédéraux ouest-allemands :

le cabinet Erhard I, au pouvoir entre 1963 et 1965 ; 
 le cabinet Erhard II, au pouvoir entre 1965 et 1966.